«Дом напротив» — советский короткометражный чёрно-белый фильм 1958 года режиссëра Аян Шахмалиевой производства киностудии «Ленфильм».

Сюжет 
Шофер Василий Нежин, лежащий в больнице с тяжёлыми переломами, не верит в возможность выздоровления. Особую тоску наводит на него полуразвалившийся дом напротив. Наконец однажды приходят рабочие, разбирают развалины и начинают строить новый дом.

Наблюдая за их работой, особенно — за шустрой девушкой, он начинает поправляться. Но вот девушка исчезает со стройки и Василий снова впадает в уныние. Замечает перемены в его настроении медицинская сестра Алевтина Валерьяновна…

В один из дней к Василию приходит девушка Тася, работавшая на стройке; у молодых людей появляются взаимные чувства.

Вскоре в палату помещают бригадира строителей дома напротив, которого неожиданно посещает строительница Зина, которую на самом деле и наблюдал на стройке Василий. А Тася в действительности — сестра Алевтины Валерьяновны.

Открывшийся обман тем не менее не прерывает дружбу Василия и Таси.

В ролях 

 Глеб Селянин — Василий Нежин
 Людмила Касьянова — Тася
 Галина Дунаева — Алевтина Валерьяновна
 Степан Крылов — Мамочкин
 Ольга Аверичева — нянечка
 Александр Орлов — старичок
 Георгий Унанян — Исмаил
 Николай Кузьмин — брат Мамочкина

Литература 
 Ленфильм. Аннотированный каталог фильмов (1918—2003).

Короткометражные фильмы СССР 1958 года
Короткометражные фильмы студии «Ленфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Короткометражные фильмы на русском языке